GUB eller Gub kan betyda följande:

Transport

Gamla Uppsala Buss
IATA-kod för Guerrero Negro Airport

Utbildning

Global University Bangladesh
Göteborgs universitetsbibliotek